Holtermann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Moritz Holtermann (1627–1681), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Bernhardt Holtermann (1838–1885), deutschstämmiger Goldsucher, Politiker, Fotograf und Geschäftsmann
 Ernst Holtermann (1867–1922), deutscher Buchhändler
 Felix Holtermann (* 1987), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Höltermann